Daniele Filisetti (n. 1959) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Licinio Filisetti (1916-2000) – avvocato italiano